Onomàstica:
 El bandoler català Joan Sala i Ferrer, més conegut com a Serrallonga
 Segimon Serrallonga, poeta
 Carme Serrallonga i Calafell, pedagoga i filòloga
 Televisió: Serrallonga (sèrie): minisèrie produïda per Televisió de Catalunya
 Folklore: Un ball tradicional català, el ball d'en Serrallonga
 Geografia:
 El Mas Serrallonga, situat a Querós (Sant Hilari Sacalm, la Selva), d'on agafà el nom el bandoler Joan Sala i Ferrer
 Serrallonga (Vallespir), una població del Vallespir
 Serrallonga (Castellar de la Ribera), cim del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Serrallonga (Lleida), una partida de Lleida